Plaatsen in Roemenië
 Bârsești (Vrancea)
 Bârsești (Gorj)